Ла́заревский мост — название нескольких мостов в России.

 Лазаревский мост — мост в Санкт-Петербурге.
 Лазаревский мост — мост в Сочи.

См. также